, musicien,
Barbu Ștefănescu Delavrancea, écrivain,
Costică Ștefănescu, footballeur,
, écrivain,
, acteur,
, psychologue,
, peintre,
Gogu Ştefănescu, nom de naissance du boxeur ,
Ioan Ştefănescu, pseudonyme de Ion Creangă,
 Marius Ștefănescu (1998-), footballeur roumain
, historien,
, géophysicien,
, historien

Voir aussi